Кра́сный Кут () — посёлок городского типа, относится к Антрацитовскому району Луганской области Украины.

Центр Краснокутского поссовета, в который входят также посёлки Индустрия, Тамара и Урожайное.

Географическое положение 
Посёлок расположен на реке под названием Миусик (бассейн Миуса). Соседние населённые пункты: посёлки Индустрия, Фащевка на западе, Садово-Хрустальненский на юго-западе, Трубный на юге и город Вахрушево (ниже по течению Миусика) на юго-востоке, посёлки Хрустальный и Софиевский на востоке, Тамара на северо-востоке, Артёма, Давыдовка, Грушёвое (выше по течению Миусика) на севере, Запорожье на северо-западе.

История 
28 октября 1938 года Красный Кут получил статус посёлка городского типа

В январе 1989 года численность населения составляла .

По состоянию на 1 января 2013 года численность населения составляла 2474 человек.

С весны 2014 года — в составе Луганской Народной Республики.

Местный совет 
94653, Луганская обл., Антрацитовский р-н, пгт. Красный Кут, ул. 2-я Советская, 20

Известные жители 
 Папков, Пётр Афанасьевич (1772—1853) — генерал-майор, петербургский обер-полицмейстер, после выхода в отставку жил в своём имении Красный Кут, где и умер.
 Илюхин Федор Тимофеевич (1911—2007) — советский писатель, фронтовой разведчик, уроженец села Красный Кут.

Примечания

Ссылки 
 Красный Кут на сайте Верховного Совета Украины

Населённые пункты Антрацитовского района
Посёлки городского типа Луганской области
Временно оккупированные территории Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании